Cachipo peut désigner :

Toponymes

Cachipo : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité d'Aragua dans l'État d'Anzoátegui ;
 Cachipo : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Punceres dans l'État de Monagas ;
 Cachipo : capitale de la paroisse civile de Cachipo dans la municipalité d'Aragua dans l'État d'Anzoátegui ;
 Cachipo : capitale de la paroisse civile de Cachipo dans la municipalité de Punceres dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme